Esta é uma lista dos municípios da Paraíba por população segundo o censo de 1980, quando o estado possuía 171 municípios.

PB 1980
Pop 1980